We Are Undone – singolo dei Two Gallants del 2014
 We Are Undone – album dei Two Gallants del 2015